Восход (на руски – изгрев) може да се отнася за:

 Восход – съветска космическа програма
 Восход – съветски космически кораб
 Восход – съветска ракета носител
 Восход – малко селище от градски тип в Московска област, Русия
 Восход – град в Украйна
 Восход – съветски мотоциклети
 Восход – списание, публикувано в периода 1881 – 1906 г. в Русия